Стамболийски — топоним в Болгарии, в честь Александра Стамболийского
 Стамболийски (город)
 Стамболийски (село)
 Стамболийски (община)

См. также 
 Александр-Стамболийски (село)
 Александр-Стамболийски (водохранилище)
 Земледельческий союз Александра Стамболийского